Ваувиль () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн. 

Входит в состав округа Виллизау. Население составляет 1672 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 1146.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница